Оса́да Меди́ны — осада города Медина в западной части Саудовской Аравии.

Несмотря на то, что Медина является священным городом для мусульман и по законам ислама в нём запрещено насилие, на протяжении веков город неоднократно становился ареной боевых действий.

 Битва при Медине (1812) — произошла в 1812 году в ходе Османо-саудовской войны, между армией Египетского паши Мухаммеда Али и армией саудидов под предводительством Фейсала бин Сауд аль-Кабира.
 Осада Медины — сражение, произошедшее в июне 1916 — январе 1919 года) в ходе Арабского восстания и Первой мировой войны.

См. также 
 Осады Мекки